Thaleia:
 Thaleia, több görög mitológiai nőalak elnevezése
Thalia:
 Thalia, több görög mitológiai nőalak elnevezése
 Thalia, utcanév New Orleansban az Erató és a Melpomené utcák között
 Thalia, utcanév Ausztriában, Bécsben.
 Thalia, William Shakespeare Pericles, Tyre hercege című komédiájának egyik alakja
 23 Thalia, egy kisbolygó elnevezése
 Thalia, német könyv-áruházlánc.
 Thalia, holland tudományos informatikai egyesület
 Thalia, a nyílgyökérfélék családjába tartozó levél-dísznövények egyik nemzetsége
 Thalia, ausztrál költő

Thalía:
 Thalía, mexikói énekesnő és  színésznő
 Thalía, az énekesnő első szólólemeze
 Thalía, az énekesnő 2002-ben kiadott latin popalbuma
 Thalía, az énekesnő 2003-ban kiadott angol nyelvű popalbuma
Tália:
 Tália, női keresztnév
Thália:
 Thália, a budapesti Thália Színház rövid neve
 Thália, a Kassai Thália Színház rövid neve
 Thália Rt. 1933-ban az erdélyi magyar színjátszás támogatására alapított szervezet
 Thália, magyar nyelvű diáklap, 1970-es évek eleje, OGYI